Junksaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Junksaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Junksaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar